Григо́рий Алекса́ндрович Могиле́вский (19 июля 1905 — 9 августа 1964) — советский оператор неигрового кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 
Родился в Симферополе. Там же в период 1925—1926 годов преподавал физкультуру в профтехшколе и 1-й городской больнице. В 1927 году призван в Красную армию, по 1928 год служил курсантом 1-го химполка.

Окончил операторский факультет Государственного института кинемографии в 1932 году. С декабря 1933 года принят оператором на кинфабрику «Мостехфильм». 

В июне 1942 года пополнил ряды операторов фронтовой кинохроники и с августа снимал в киногруппе Воронежского фронта.В одной из первых служебных характеристик редактор отдела фронтовых съёмок Центральной студии кинохроники В. М. Попов отметил, что «оператор стремится снимать боевой материал и в этом отношении стоит на верном пути».

С лета 1944 года снимал в составе киногруппы 1-го Украинского фронта, в сентябре во время съёмок в Карпатах был тяжело ранен. С поля боя Могилевского вынес его напарник оператор Кенан Кутуб-заде. Весной 1945 года после возвращения в свою киногруппу снимал освобождение Силезии, Вены, Дрез­дена и Праги. 

Не будучи хроникёром по образованию, т. Могилевский за время войны занял место одного из ведущих кинокорреспондентов на 1-м Украинском фронте. Съёмки его неиз­менно отличаются высокими художественными достоинствами и проникнуты опреде­лённым авторским отношением к действительности.

С июля 1945 года работал в киногруппе Южной группы войск. С января 1946 года — оператор на «Моснаучфильме».

Член Союза кинематографистов СССР с 1957 года.

Скончался 9 августа 1964 года.

Фильмография 
 Оператор

  — Зимнее восхождение на Эльбрус
  — Практика полёта
  — Воздушный десант
  — Дзиу до
  — Кавалеристы (в соавторстве; нет в титрах)
  — Ориентировка на разные высоты
  — Прыжки в воду (совместно с Ф. Богдановским)
  — Конусное точение (совместно с Р. Мульвидсоном)
  — Сталеплавильные дуговые электрические печи (совместно с А. Соболевым)
  — Азбука безопасности
  — Бой в горах
  — Стахановцы-кондукторы / Стахановские методы работы кондукторов (совместно с Ф. Богдановским)
  — Стильное плавание (совместно с Ф. Богдановским)
  — Механизация социалистического сельского хозяйства
  — Москва (совместно с Б. Эйбергом)
  — Учитесь плавать (совместно с Ф. Богдановским)
  — Похождение утки
  — Борьба с вражескими танками (совместно с Е. Лозовским)
  — По сталинским местам (совместно с Е. Лозовским)
  — Уничтожай танки врага (совместно с Е. Лозовским)
  — Грозное оружие / Миномёты (совместно с Н. Чернявским)
  — Невидимый боец (совместно с Э. Бобрицким)
  — Битва за нашу Советскую Украину (в соавторстве)
  — Орловская битва (в соавторстве)
  — Освобождённая Чехословакия (в соавторстве)
  — Парад Победы (ч/б вариант; в соавторстве)
  — Победа на Правобережной Украине и изгнание не­мецких захватчиков за пределы украинских советских земель (в соавторстве)
  — 1 Мая (цветной вариант; в соавторстве)
  — Болгария (СССР — НРБ; в соавторстве, нет в титрах)
  — Будь осторожен на улице
  — Молодость нашей страны (в соавторстве)
  — Будь готов к труду и обороне
  — Водный спорт в Москве (в соавторстве)
  — Зимний спорт в Москве (в соавторстве; приз на VIII Мкф в Венеции)
  — Конькобежцы
  — Лёгкая атлетика
  — Методика подготовки орудийного расчёта
  — У истоков истины
  — За новые рекорды (совместно с В. Чернявским)
  — Московский стадион «Динамо» (совместно с В. Чернявским)
  — Электротрактор
  — Будь осторожен, пешеход!
  — Два билета на футбол
  — Колхозные физкультурники
  — Опыт электрификации сельского хозяйства
  — Работа на ферме тонкорунных овец (совместно с Б. Эйбергом)
  — Единая технология (совместно с Л. Каплуновым)
  — У подножья Машука (совместно с Я. Дихтером)
  — Смазка двигателя. Раздел 1 (совместно с А. Соколовым)
  — Что надо знать о сберегательных кассах
  — Смазка двигателя. Раздел II (совместно с З. Балакиревой)
  — Техника прыжков на лыжах с трамплина
  — Техника теннисиста 
  — Лёгкая атлетика (техника бега)
  — Путь артиста
  — Техника игры в хоккей с шайбой
  — Атомная энергия для мирных целей (в соавторстве)
  — Баскетбол (техника игры)
  — Лёгкая атлетика (техника прыжков и метаний)
  — Техника безопасности на строительстве (в соавторстве)
  — Прыжки на лыжах с трамплина (совместно с Д. Гасюком)
  — Рассказы о земле московской (в соавторстве)
  — Атом, мир и дружба (в соавторстве)
  — Атомный ледокол «Ленин» (совместно с В. Афанасьевым, И. Касаткиным)
  — Алерт / «МГГ» (в соавторстве)
  — Открытия продолжаются (в соавторстве)

 Режиссёр
  — Рассказы о земле московской

Награды и премии 
 орден Отечественной войны I степени (22 сентября 1944);
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945);
 орден Красной Звезды (16 июня 1945);
 медаль «За освобождение Праги» (1945);
 Сталинская премия второй степени (26 января 1946) — за съёмки фронтовой кинохроники.

См. также 
 Список фронтовых кинооператоров Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Персоналии:Центрнаучфильм
Персоналии:ЦСДФ
Члены Союза кинематографистов СССР